JuMiKo steht als Abkürzung für:
 Justizministerkonferenz
 Jugend-Missions-Konferenz von "Christliche Fachkräfte International" in Stuttgart

JUMIKO